Der Satz von Osgood steht für:

 Satz von Osgood (Funktionentheorie), eine mathematische Aussage aus der Funktionentheorie mehrerer Veränderlicher.
 Satz von Osgood (Funktionalanalysis), eine mathematische Aussage aus der Funktionalanalysis, die aus dem Kategoriensatz von Baire folgt.